Хафез, Абдель:
 Хафез, Абдель Рахман (1923—1984) — египетский баскетболист, участник Олимпийских игр 1948 и 1952 годов, чемпион Европы 1949 года.
 Хафез, Абдель Халим (1929—1977) — популярный египетских певец и актёр.